Кантрелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кантрелл, Джерри (род. 1966) — один из основателей, автор песен, текстов, гитарист, вокалист и бессменный лидер группы Alice in Chains. 
 Кантрелл, Ребекка (род. 1968) — писательница, автор бестселлеров New York Times и USA Today.

Псевдонимы 
 Блю Кантрелл (настоящее имя Тиффани Кобб; род. 1976) — американская R&B/соул-исполнительница, автор собственных песен.